Niendorf (Amt Schönberger Land), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Niendorf (Ihlow), een plaats in de Duitse deelstaat Brandenburg
 Niendorf bij Berkenthin, een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Niendorf/ Stecknitz, een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Grebs-Niendorf, een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Groß Niendorf (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Hamburg-Niendorf, een stadsdeel van Hamburg